la ville de Baie-Mahault, en Guadeloupe ;
 la rivière Mahault, en Guadeloupe ;
 la baie Mahault, en Guadeloupe.